

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 9 podstawowych
 Jamno – część miasta Koszalin
 Jamno – osada leśna w woj. lubuskim, w pow. słubickim, w gminie Ośno Lubuskie
 Jamno – wieś w woj. lubuskim, w pow. sulęcińskim, w gminie Słońsk
 Jamno – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Przewóz
 Jamno – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Łowicz
 Jamno – wieś w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Szadek
 Jamno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Słubice
 Jamno – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Parchowo
 Jamno – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Mykanów
 Jamno – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Raków

Jeziora w Polsce 
 Jamno – jezioro na Wybrzeżu Słowińskim, w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Mielno
 Jamno – jezioro na Pojezierzu Drawskim, w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek
 Jamno – jezioro na Równinie Drawskiej, w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Człopa

Administracja w Polsce 
 Jamno – dawna gmina
 Jamno – gromada w powiecie koszalińskim
 Jamno – gromada w powiecie łowickim

Miejscowości na Białorusi 
 Jamno – wieś w rejonie brzeskim
 Jamno – wieś w rejonie szarkowszczyńskim
Jamno – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Sitce.
Jamno – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Hermanowicze.

Inne 
 Jamno – była osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Mieszkowice

Bibliografia